Военные потери:

 Военные потери — потери в живой силе, вооружении, военной технике и территории, понесённые в военное время.
 Военные потери — кинофильм режиссёра Брайана Де Пальмы, вышедший на экраны в 1989 году.